Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Welthandel dargestellt.

Überblick 
Im Jahr 2015 wurden nach Angaben der Welthandelsorganisation (WTO) weltweit Waren im Wert von 15.985 Milliarden US-Dollar exportiert.
Das entspricht gegenüber 2014 einem Rückgang von rund 13 %. Diese negative Entwicklung ist in erster Linie auf den Einbruch der Rohstoffpreise zurückzuführen. Preisbereinigt, das heißt real, legte der Welthandel im Jahr 2015 um 2,8 % zu. Führende Exportländer waren die Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten (USA), Deutschland, Japan, die Niederlande und Südkorea. USA waren das größte Import-Land, gefolgt von China, Deutschland, Japan, Großbritannien und Frankreich.

Die Bundesrepublik Deutschland war zwischen 1986 und 2008 zehnmal Exportweltmeister; fiel 2010 aber erstmals seit 1959 auf den dritten Rang der weltweit größten Waren-Exporteure zurück. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Asien am dynamischsten entwickelt, allen voran China. 1993 belief sich Chinas Anteil an den weltweit aggregierten Exporten auf 2,5 % (heute: 13,8 %). Zum Vergleich: Die Exportanteile der Niederlande oder Kanada betrugen 1993 3,8 bzw. 3,9 Prozent.

An der Entwicklung des Welthandelsvolumens kann die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft erkannt werden. Während in den beiden letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Exportvolumen etwa in dem gleichen Tempo oder nur leicht schneller anstieg als die Weltwirtschaft, kam es Anfang des 21. Jahrhunderts zu einer überproportionalen Zunahme des Welthandels, der erheblich über dem Wachstum der globalen Wirtschaft lag. So nahm die Warenausfuhr zwischen 2000 und 2007 um durchschnittlich 5,5 % zu, während die Weltwirtschaft im gleichen Zeitraum um durchschnittlich 3,0 % wuchs. Dabei handelt es sich um reales Wachstum, also ohne Preissteigerungen.

Im Verlauf des Jahres 2008 hatte sich die Finanzkrise, die ab 2007 in den USA als Immobilienkrise begann, zunehmend auf die Realwirtschaft ausgewirkt. Effekte waren zunächst in den USA, dann in Westeuropa und in Japan sowie seit Herbst 2008 auf der ganzen Welt zu erkennen. In der Folge sanken die realen Zuwachsraten der weltweiten Warenausfuhr: 6,2 % (2007), 2,0 % (2008) und −13,2 % (2009). Auch das reale Wachstum der Weltwirtschaft ging zurück: 3,9 % (2007), 1,3 % (2008) und −2,4 % (2009).

Im Jahr 2010 erholte sich der Welthandel von seinem Einbruch während der Finanzkrise und die nominalen wie realen Wachstumsraten schossen nach oben. Gemäß WTO lagen die jährlichen realen Wachstumsraten der Exporte zwischen 1990 und 2014 bei 5,1 %. In derselben Zeitspanne legte das kumulierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um real 2,7 % pro Jahr zu.

Exporte

Nach Ländern und Regionen 

In der Tabelle sind die größten Waren-Exporteure aufgeführt. Bei allen Daten ist zu beachten, dass diese sich auf die nominalen Preise in US-Dollar des jeweiligen Erhebungszeitraumes beziehen, also nicht inflationsbereinigt sind. Die nominalen Unterschiede zwischen den Weltexporten und den Weltimporten sind auf die Transportkosten zurückzuführen. So werden die Exporte auf FOB-Preis-Basis () des Ausfuhrhafens bewertet und die Importe auf CIF-Preis-Basis () des Zielhafens.

 a Zahlen beziehen sich von 1948 bis 1983 auf BRD
 b Zahlen beziehen sich auf EWG (6) 1963, EG (9) 1973, EG (10) 1983, EU (12) 1993, EU (25) 2003, EU (28) 2015 und EU (27) 2020

Größte Exportnationen 
Die nachfolgende Tabelle führt die 50 größten Exportnationen im Warenhandel des Jahres 2021 auf.

 b Schätzungen des WTO-Sekretariats
 c In diesen Zahlen sind erhebliche Transfers im Rahmen von Re-Exports (Ausfuhren von ausländischen Gütern) und Einfuhren für Re-Exports enthalten

Historische Export-Daten 
Die nachfolgende Tabelle zeigt historische Export-Daten zu einzelnen Ländern zwischen 1970 und 2021:

Importe

Nach Ländern und Regionen 
In der Tabelle sind die größten Waren-Importeure aufgeführt.

 a Zahlen beziehen sich von 1948 bis 1983 auf BRD
 b Zahlen beziehen sich auf EWG (6) 1963, EG (9) 1973, EG (10) 1983, EU (12) 1993, EU (25) 2003, EU (28) 2015 und EU (27) 2020

Größte Importnationen 
Die nachfolgende Tabelle führt die 50 größten Importnationen im Warenhandel des Jahres 2021 auf.

 a Importe werden auf FOB-Basis des Ausfuhrhafens bewertet (FOB: 'Free on Board'; im Unterschied zu CIF: 'Cost, Insurance, Freight' am Importhafen)
 b Schätzungen des WTO-Sekretariats
 c In diesen Zahlen sind erhebliche Transfers im Rahmen von Re-Exports (Ausfuhren von ausländischen Gütern) und Einfuhren für Re-Exports enthalten

Historische Import-Daten 
Die nachfolgende Tabelle zeigt historische Import-Daten zu einzelnen Ländern zwischen 1970 und 2021:

Handelsbilanzsalden 

Die Tabelle zeigt die Länder mit dem größten Handelsbilanzüberschuss und dem größten Handelsbilanzdefizit (jeweils nominale Warenexporte und -importe) in Millionen US-Dollar 2015.

Welthandel

Pro Jahr 

Entwicklung des Welthandels (Waren-Exporte) in Milliarden US-Dollar und in Prozent (nominal und real). Im Unterschied zum nominalen Welthandelsvolumen, das in den Preisen des jeweiligen Erhebungszeitraumes erstellt wird, ist das reale Handelsvolumen ein um Inflationseffekte bereinigter Wert des (nominalen) Handelsvolumens.

Pro Quartal 
Die erste Tabelle zeigt die nominale Entwicklung der weltweiten Waren-Exporte, also einschließlich Preissteigerungen, in Milliarden US-Dollar und in Prozent zum Vorquartal sowie zum Vorjahr. Die zweite Tabelle zeigt die reale Entwicklung der weltweiten Waren-Exporte in Indexpunkten (2005 = 100) und in Prozent zum Vorquartal sowie zum Vorjahr. Im Unterschied zu den nominalen Waren-Exporten, die in den Preisen des jeweiligen Erhebungszeitraumes erstellt werden, ist der reale Export ein um Inflationseffekte bereinigter Wert des (nominalen) Exportes.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Handelspartner
 Leistungsbilanzsalden nach Ländern
 Liste der Länder nach Exporten
 Liste der Länder nach Importen
 Liste der Länder nach Außenhandelsquote
 Liste der Länder nach Importzoll

Literatur 
 Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten. 1960 ff.
 Harenberg-Lexikon-Verlag: Aktuell. Das Jahrbuch Nr. 1. 1984 ff.
 Deutscher Taschenbuch-Verlag: dtv-Jahrbuch. Zahlen-Daten-Analysen. 2003 ff.
 Welthandel im Dienst der Armen. Eine Studie der Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“, hrsg. von: Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“ der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, April 2006, ISBN 3-932535-92-8.

Weblinks 
 WTO: International trade and tariff data
 WTO: Short-term merchandise trade statistics

Einzelnachweise 

Außenwirtschaft
Liste (Wirtschaft)